Dallas County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Dallas County (Alabama)
Dallas County (Arkansas)
Dallas County (Iowa)
Dallas County (Missouri)
Dallas County (Texas)